Endlicher peut faire référence à:

 Stephan Ladislaus Endlicher (1804-1849), un botaniste et linguiste autrichien
 Glossaire d'Endlicher, un document composé de dix-huit lignes de termes gaulois, suivis de leur traduction latine